Halloy je název dvou obcí ve Francii:

 Halloy (Oise) – obec v departementu Oise
 Halloy (Pas-de-Calais) – obec v departementu Pas-de-Calais